Иван Турицов е български футболист, защитник на ЦСКА (София).

Кариера 
Юноша на Литекс Ловеч, играе като десен бек, но се справя и като ляв бек. Преминава в школата на ЦСКА София през лятото на 2016 и играе в тима до 19 години като става шампион в Елитната група до 19 години за сезон 2016/17. През следващия сезон е даден под наем на Литекс Ловеч като играе редовно. Започва сезон 2018/19 в групата на ЦСКА София, но след подготовката е даден под наем отново на Литекс Ловеч. На 22 август 2018 подписва първи професионален договор с тима на ЦСКА. В началото на 2019 се завръща в ЦСКА София, като веднага попада в групата за мачовете на тима.

Играе във всички юношески формации на България, за тима ни до 19 години изиграва 5 мача, като участва на Европейското първенство до 19 години.

Прави своя официален дебют с фланелката на ЦСКА София на 19 февруари 2019 г. в мач срещу Ботев (Враца), като започва титуляр в основния състав.

Носител на купата на България за сезон 2020/21.

Успехи 
  ЦСКА (София)
 Купа на България (1): 2021

Източници 

Български футболисти
Родени в Плевен
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Футболисти на Литекс (Ловеч)